Константинос Кукидис (; 1924 (?) — 27 апреля 1941) — греческий военный, который, согласно легенде, 27 апреля 1941 года отказался снимать греческий флаг над Афинским Акрополем, несмотря на требования солдат вермахта, и совершил самоубийство.

Подвиг 
9 июля 1941 года британская газета Daily Mail опубликовала статью «A Greek Carries his Flag To The Death» о событии в Афинах, случившемся во время вступления вермахта в греческую столицу. Согласно статье, 27 апреля 1941 года солдат гвардии эвзонов Константинос Кукидис охранял флаг, развевавшийся над Афинским Акрополем. После того, как немцы подошли к Акрополю, офицер вермахта потребовал от Кукидиса сложить оружие, спустить греческий флаг и поднять флаг Третьего рейха. Кукидис отказался выполнять требования немцев и вместо этого, обернувшись во флаг, прыгнул с Акрополя и разбился насмерть.

На месте, где произошло событие, в 2000 году была установлена мемориальная доска со следующей надписью:

27 апреля 1941 года, в день вступления немецких войск в Афины, страж греческого флага на Акрополе и сторонник сопротивления Константин Кукидис отказался сдаться и прыгнул вниз со святыни. Камень воздвигнут муниципалитетом Афин при мэре Дим. Л. Аврамопулосе вместе с Объединением национального сопротивления в 2000 году.

Достоверность 
Тем не менее, факт подвига оспаривается многими людьми, поскольку не были установлены факты существования Кукидиса и тем более его совершения подвига. Одним из редких источников информации стала партия «Новая демократия», которая указывала, что Кукидис действительно существовал и при этом состоял в  при премьер-министре Иоаннисе Метаксасе. 26 апреля 2000 года мэр Афин Димитрис Аврамопулос заявил в интервью газете «Элефтеротипия», что документальных свидетельств, однозначно подтверждающих существование Кукидиса и совершение им подвига, не существуют, а эта легенда наверняка была выдумана греками для поднятия боевого духа. Директор отделения истории Армии Греции, генерал-лейтенант Иоаннис Какудакис сообщил, что факт существования Кукидиса не удалось проверить.

В наши дни охрану флага над Афинами продолжают нести солдаты. Флаг поднимается по утрам в 6:30 и спускается на закате обычными военными, а эвзоны в своей традиционной форме поднимают и спускают флаг по воскресеньям. При этом факт того, что флаг со свастикой поднимался над Акрополем, не оспаривается: 30 мая 1941 года Манолис Глезос и Апостолос Сантас сорвали его и разорвали на куски.

См. также 
 Глезос, Манолис
 Сантас, Апостолос
 Дети-герои (Мексика)
 Матросов, Александр Матвеевич

Примечания 

Участники Второй мировой войны
Военные Греции
Городские легенды
Самоубийцы, бросившиеся с высоты
Пропаганда во время Второй мировой войны